Stage mother – espressione idiomatica inglese
Figlia d'arte (Stage Mother) – film del 1933 diretto da Charles Brabin
Le ragazze del Pandora's Box (Stage Mother) – film del 2020 diretto da Thom Fitzgerald